Geisterfahrer steht für:

 Geisterfahrer (Band), Hamburger Rock- und Dark-Wave-Band
 Geisterfahrer (Film), Film von Lars Becker (2012)
 Geisterfahrer (1986), Film von Pepe Danquart (1986)
 Geisterfahrer (Roman), Buch von Manfred Deix (1993)
 Geisterfahrer, steht umgangssprachlich für einen Falschfahrer

Geisterfahrer steht weiterhin für:

 GeistErfahrer, EP der Band ASP aus dem Jahr 2012

Siehe auch